Страшила — это имя персонажа ряда произведений.

 Страшила Мудрый — персонаж сказок А. М. Волкова об Изумрудном городе, огородное пугало, ставшее правителем главного города Волшебной страны.
 Страшила (англ. Scarecrow) — персонаж сказок Л. Ф. Баума о Стране Оз, огородное пугало, мечтавшее получить мозги.
 В романе «Убить пересмешника» Харпер Ли Страшила () — заглавный персонаж, жертва тирании своего отца, подбрасывающий героям-детям подарки через дупло дерева. Так называют его дети.
 В мультфильме «Корпорация монстров» Страшилой () зовут девочку, случайно попавшую в Город монстров, обитатели этого города.
 Также
 «Страшила» (или «Царь зла») — фильм ужасов режиссёра Джорджа Павлова.